Termenul „Armaghedon” sau „Armageddon” () se poate referi la:

Harmagedon (Muntele Meghido), locul mărturisirii apostolului Ioan din Cartea Apocalipsei
WWE Armageddon
Armageddon 2419 A.D., film de ficțiune american
Armageddon, film de catastrofe american
Armageddon, formație de muzică rock britanică
Mortal Kombat: Armageddon, joc video pentru computer
„Armagedon” este numele dat unor rapoarte anonime, care au creat un imens scandal politic în România în 2002
Armaghedon, album al formației românești de muzică rock Celelalte Cuvinte

Apocalipticism